Resende (Brazilië), een stad en gemeente in de staat Rio de Janeiro in de regio Zuidoost in Brazilië
Resende (Portugal), een gemeente in het Portugese district Viseu
Resende (freguesia), een plaats (freguesia) in deze gemeente
Resende (Paredes de Coura), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Paredes de Coura, Viana do Castelo